Ребека Манрикес () (9 февраля 1959, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса, мастер и режиссёр дубляжа. Рост — 178 сантиметров.

Биография 
Родилась 9 февраля 1959 года в Мехико. После окончания средней школы училась в академии Андреса Солера, затем перешла в институт ANDA и получила диплом, затем поступила ещё в CEA при телекомпании Televisa. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1980 году и с тех пор снялась в 31 роли в кино и телесериалах. Начиная с 1984 года освоила для себя новый жанр — дубляж и начала активно озвучивать зарубежных актрис, также являлась режиссёром дубляжа.

Личная жизнь 
 Ребека Манрикес вышла замуж за актёра Хорхе Лавата. Брак просуществовал до смерти актёра 14 сентября 2011 года. В этом браке детей у них не было, но детей от третьего брака актёра с Сокорро Бургос Валери и Хорхе Фрнациско она считала как родных.

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1985-2007 — Женщина, случаи из реальной жизни
 1988 — Странное возвращение Дианы Саласар — Марисела.
 1989 — Карусель — Инес.
 1990 — В лезвие смерти — Сеньора Гальвес.
 1991 — Шаловливая мечтательница
 1992 — Мария Мерседес — Хуста.
 1995 — Мария из предместья — Карлота.
 1997-98 — Шалунья — Глория.
 1998 — Узурпаторша — Хеновева Ла Тамалес.
 2005 — Наперекор судьбе — Рекамарера.
 2007 —
 Секс и другие секреты
 Чистая любовь — Агрипина.
 2007-08 — Огонь в крови — Мария Каридад.
 2008-09 — Осторожно с ангелом — Ольга.
 2008- — Роза Гваделупе — Эстер.
 2011- — Как говорится — Алехандра.
 2013 — Непокорное сердце — Нильда.

Дубляж

Актриса дубляжа

Зарубежные актрисы, говорившие голосом Ребеки Манрикес 
 Ким Бейсингер
 Хэлли Берри
 Кейт Бланшетт
 Соня Брага
 Кортни Кокс
 Ева Мендес
 Деми Мур
 Джулианна Мур
 Мишель Пфайффер
 Рене Руссо
 Шэрон Стоун
 Мерил Стрип
 Эмма Томпсон
 Сигурни Уивер

Зарубежные фильмы и сериалы, озвученные Ребекой Манрикес 
 Белиссима
 Ван Хельсинк
 Ганнибал
 Гарри Поттер и дары смерти
 Гарри Поттер и тайны принца
 Доктор Хаус
 Превосходство Борна
 Ханна Монтана

Мультфильмы и мультсериалы, озвученные Ребекой Манрикес 
 Симпсоны
 Царь горы
 Шоу Гарфилда

Режиссёр дубляжа 
 Ностальгия о прошлом

Ссылки 
 Официальный сайт Ребеки Манрикес.
 Подробная биография на сайте doblaje.wikia.com.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы озвучивания Мексики
Актрисы Мексики
Режиссёры дубляжа
Выпускники ANDA
Выпускники CEA